Alianza Fútbol Club puede referirse a:
Alianza Fútbol Club, club de la ciudad de Panamá.
Alianza Fútbol Club, club de San Salvador, El Salvador.
Alianza Fútbol Club, club de Montevideo, Uruguay.
Alianza Fútbol Club II, club de la ciudad de Panamá, filial del Alianza.